Магдалена Малеєва була чинною чемпіонкою але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Тамарін Танасугарн.

Марія Шарапова виграла титул, перемігши у фіналі Татьяну Головін з рахунком 4–6, 6–2, 6–1.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Надія Петрова (2-ге коло)
  Патті Шнідер (півфінал)
  Марія Шарапова (переможниця)
  Магдалена Малеєва (3-тє коло)
  Єлена Докич (2-ге коло)
  Наталі Деші (2-ге коло)
  Елені Даніліду (2-ге коло)
  Алісія Молік (чвертьфінал)
  Емілі Луа (півфінал)
  Марія Венто-Кабчі (1-ше коло)
  Тіна Писник (1-ше коло)
  Магі Серна (1-ше коло)
  Клодін Шоль (1-ше коло)
  Ліна Красноруцька (1-ше коло)
  Олена Лиховцева (1-ше коло)
  Марія Санчес Лоренсо (3-тє коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
DFS Classic 2004 Draw (Archived 2009-05-14)

DFS Classic Singles
2004